Herwig Bittner
 Jason Bittner
 Rudolf Bittner
 6596 Bittner

Desambiguação